Тайбэ́й (, ) — столица Китайской Республики (властями Китайской Республики официально именуется «местом временного пребывания правительства Китайской Республики на время коммунистического мятежа»). Согласно точке зрения руководства КНР Тайбэй — столица провинции Тайвань в составе КНР.

В 2003 году в Тайбэе был построен один из самых высоких небоскрёбов мира — Тайбэй 101. Тайбэй — важнейший образовательный центр Тайваня. Среди учебных заведений наиболее известен Национальный университет Тайваня. Тайбэй — также крупнейший центр средств массовой информации Тайваня.

Этимология 
Начальный элемент топонима тай — от названия «Тайвань», бэй — «север, северный», то есть «город на севере Тайваня».

История 

Вплоть до XVIII века в районе современного Тайбэя проживали представители народности кетагалан. Китайцы (главным образом из провинции Фуцзянь) начали селиться здесь в 1709 году. На конец XIX века Тайбэй стал основным китайским поселением в северном Тайване; особенное экономическое значение приобрёл порт Тамсуй на берегу Тайваньского пролива, главным образом благодаря экспорту чая. В 1875 году северная часть острова была выделена из-под юрисдикции Тайваньской управы, образовав новую управу — Тайбэйскую. В 1886 году, когда Тайвань провозглашается провинцией Китая, Тайбэй становится столицей этой провинции. Всё, что осталось от старого города времён империи Цин — это северные ворота. Западные ворота и городские стены были снесены во времена управления Японией, а южные и восточные ворота — сильно изменены уже при правлении Гоминьдана, потеряв свой первоначальный облик.

Тайвань отошёл Японии в рамках Симоносекского договора 1895 года. Тайбэй, называемый по-японски Тайхоку (Тайкоку), становится после этого административным центром японского колониального правительства. Во время нахождения острова под управлением Японии город приобретает многие черты административного центра, включая общественные здания и жильё для государственных служащих. В 1920 году Тайвань был разделён на префектуры, и город вошёл в состав префектуры Тайхоку; в 1938 году Тайбэй был расширен путём присоединения к нему деревни Мацуяма (современный район Суншань). В 1935 году в Тайхоку была проведена пропагандистская выставка, посвящённая «достижениям колониального хозяйства». После капитуляции Японии в 1945 году Тайвань был возвращён Китайской республике.

7 декабря 1949 года гоминьдановское правительство во главе с Чан Кайши, будучи вынужденным покинуть материковый Китай в результате Гражданской войны, объявило Тайбэй временной столицей китайской республики при официальной столице в городе Нанкин. В последующие десятилетия город значительно разросся. В 1967 году Тайбэй получил статус города центрального подчинения; тогда к Тайбэю были присоединены такие районы как Шилинь, Бэйтоу, Нэйху, Наньган, Цзинмэй и Мучжа. При этом площадь Тайбэя была увеличена почти в 4 раза, а население возросло до 1,56 млн человек. К середине 1970-х годов население составляло уже около 2 млн человек; позже темпы роста уменьшились и население стало довольно стабильным к середине 1990-х. Тем не менее Тайбэй остаётся одним из наиболее густонаселённых городов мира, а население продолжает расти в прилегающих к городу районах, в частности — в коридоре между Тайбэем и портом Цзилун на северо-востоке. В 1990 году 16 районов города были объединены в современные 12 административных районов.

Достопримечательности 

Одной из основных достопримечательностей Тайбэя можно считать мемориал Чан Кайши — архитектурный комплекс в традиционном китайском стиле в память генералиссимусу и бывшему президенту Китайской республики. Перед мемориалом Чан Кайши находятся Национальный театр и Национальный концертный холл, которые расположены соответственно на южном и северном концах площади Свободы. Вся площадь находится в поле зрения из Президентского дворца. Другой известный памятник столицы Тайваня — мемориал Сунь Ятсена, служащий культурным, общественным и образовательным центром. Стоит отметить также Музей Императорского Дворца, содержащий богатые коллекции живописи, каллиграфии, скульптуры, изделий из нефрита и фарфора, и научно-образовательный Астрономический музей Тайбэя.

 был открыт в 1983 году и представляет собой здание в стиле японского метаболизма. Здесь представлены главным образом произведения современных тайваньских художников, выполненные после 1940 года. В 2001 году в старом здании правительства города был также открыт Музей современного искусства.  — старейший на острове, был основан в 1908 году колониальным правительством во время управления страной японцами.

Известным атрибутом города является также небоскрёб Тайбэй 101 высотой 509,2 м (со шпилем). Это первое в мире здание, превысившее полукилометровый рубеж, высочайшее на Тайване и 10-е по высоте в мире. Тайбэй знаменит также своими ночными рынками, наиболее известный из них — рынок Шилинь. Тайбэйский зоопарк — крупнейший и самый старый на острове, был создан в 1914 году, во время нахождения острова под управлением Японии. Зоопарк расположен на северной оконечности города, в районе горы Яньшань; среди многих других животных здесь можно увидеть большую панду, коалу и пингвинов.

В городе имеется несколько буддийских и даосских храмов. Один из старейших храмов Тайбэя — , построенный в 1738 году и представляющий собой образец архитектуры с южнокитайским влиянием, что довольно обычно для наиболее старых зданий острова. Другой известный храм города — , построенный в начале XIX столетия. К нему примыкает , построенный по образцу оригинального Храма Конфуция в Цюйфу (китайская провинция Шаньдун) в 1879 году. Все эти храмы также включают влияния архитектуры провинции Фуцзянь.

Основные массовые празднества Тайбэя включают Праздник фонарей, Цинмин, Праздник драконьих лодок, Праздник середины осени, Китайский Новый год и другие.

География и климат 

Расположен в северной части острова, в Тайбэйской котловине. Ограничен реками Даньшуйхэ (на западе) и Синьдянь. Местность, в целом низменная в центральной части и на западе города повышается к югу, востоку и особенно — к северу, где она достигает высоты 1120 м (гора Цысин). Эта гора представляет собой наиболее высокий потухший вулкан острова и находится на территории национального парка Янмин. Северные районы города — Шилинь и Бэйтоу расположены уже к северу от реки Цзилун. Помимо Цысин, второй по высоте точкой в окрестностях Тайбэя является гора Датун (1092 м), также возвышающаяся к северо-востоку от города. К юго-востоку от Тайбэя располагаются холмы Суншань и ущелье Циншуй, представляющие собой густой лесной массив.

Климат города характеризуется как субтропический муссонный с жарким влажным летом и короткой мягкой зимой с частыми туманами. Годовой уровень осадков — около 2 405 мм, большая их часть выпадает в период с мая по сентябрь.

Население 

Население города составляет около 2 700 000 человек, население агломерации (Тайбэй-Цзилун) — 6 776 264 человек. На 2008 год уровень рождаемости составлял 7,88 ‰, а уровень смертности — 5,94 ‰. Важной проблемой города становится старение населения, на 2009 год доля населения в возрасте старше 65 лет составляет около 10 %. Доля горожан, получивших высшее образование составляет 43,48 %, а уровень грамотности населения — 99,18 %. Как и население других городов Тайваня, население Тайбэя представлено этническими группами хокло, хакка, китайцами (хань) и тайваньскими аборигенами.

Экономика 

Будучи столицей Китайской Республики, город является и центром стремительного развития страны и тайваньского экономического чуда. Несмотря на Азиатский финансовый кризис, экономика города продолжает расти примерно на 5 % в год при практически полной занятости и низкой инфляции. На 2007 год номинальный ВВП Тайбэя составил примерно 160 млрд. $, при этом ВВП всей агломерации города — около 260 млрд. $. ВВП на душу населения составляет 48 400$ США, что является вторым показателем в Азии после Токио, где ВВП на душу населения — 65 453$ США. Тем не менее, если брать город с пригородами и прилегающими районами, ВВП на душу населения составит лишь около 25 000$ США.

Тайбэй — важный промышленный центр. Важными отраслями являются производство электроники и компонентов, точных приборов, оборудования, текстиля и одежды, продуктов питания и др. Всё более весомое значение в экономике приобретают торговля, транспорт и банковский сектор. Туризм — небольшой, но тем не менее тоже довольно важный компонент экономики города.

Транспорт 

Важной частью общественного транспорта города является тайбэйский метрополитен, включающий 10 линий, 96 станций и 110 км путей. По данным на декабрь 2011 года система метрополитена перевозит около 1,66 млн пассажиров в день; тайбэйское метро начало действовать с 1996 года. Тайваньская высокоскоростная железная дорога соединяет Тайбэй с крупными городами на западном побережье острова: Таоюань, Синьчжу, Тайчжун, Цзяи и Тайнань, заканчиваясь в Гаосюне. Поезда этой системы развивают скорость до 300 км/ч; таким образом, поездка от Тайбэя до Гаосюна на юге острова занимает всего 96 минут. Кроме того, Тайбэй связан обычными железными дорогами, идущими вдоль западного и восточного побережий острова, с многими городами страны.

Имеется обширная городская автобусная сеть, особенно важная для районов, не охваченных линиями метрополитена. Город обслуживается двумя аэропортами, основной из которых Тайвань-Таоюань, расположенный в уезде Таоюань. Это один из четырёх международных аэропортов острова, самый загруженный аэропорт Тайваня и один из наиболее загруженных в мире. Международные направления включают: Пусан, Пекин, Шанхай, Токио, Сеул, Куала-Лумпур, Манила, Бангкок, Гонконг, Осака, Сингапур, Ханой, Лондон, Амстердам, Париж, Хошимин, Лос-Анджелес и др. Второй аэропорт города — Тайбэй-Суншань, обслуживает главным образом внутренние рейсы и несколько международных направлений (Токио, Шанхай и некоторые другие).

Административное деление 
Тайбэй разделен на 12 районов. Наиболее заселенные: Даань, Суншань и Датун.

Международные отношения

Города-побратимы

Города-партнёры 
  Анкоридж, США (1997)

Дружественные города 
  Перт, Австралия (1999)
  Округ Ориндж, США (2000)

Галерея

Примечания 
Комментарии

Источники

Литература

Ссылки 

 Taipei City Government official website
 Taipei City Council

 
Города-миллионеры Тайваня
Столицы летних Универсиад